Termín konjugace má několik významů:
 v lingvistice je konjugace ohýbání neboli časování sloves:
 česká konjugace
 latinská konjugace – konjugace má též význam určitého typu (vzoru, paradigmatu) časování
 v biologii je konjugace (biologie) způsob přenosu genetické informace mezi bakteriemi
 v chemii je
 konjugace překryv dvou orbitalů, který zvyšuje stabilitu určitých molekul
 v Brønstedově–Lowryho teorii kyselin a zásad situace, kdy se předáním jádra vodíku zaměňuje role kyseliny a zásady
 konjugace (chemie) spojení dvou chemických individuí, v medicíně obvykle proces probíhající v játrech, který umožňuje vylučování látek z těla
 v některých oborech znamená konjugace myšlené párování, při kterém mají párované entity některé vlastnosti shodné a některé opačné:
 v matematice komplexní konjugace označuje komplexně sdružená čísla
 ve fyzice se nábojovou konjugací míní nahrazení částic příslušnými antičásticemi

Odkazy

Reference

Externí odkazy